Айхи (Ихи; Харсомтус) — древнеегипетский бог музыки.
 Айги, Геннадий Николаевич (настоящая фамилия Лисин; 1934—2006) — российский, чувашский поэт
 Айги, Алексей Геннадиевич (род. 1971) — его сын, российский скрипач и композитор.
 Айги (мост) — ферменный мост в Японии.